Герард Блитц (; 1 августа 1901 — 8 марта 1979) — бельгийский пловец и ватерполист еврейского происхождения, призёр Олимпийских игр.

Родился в 1901 году в Амстердаме (Нидерланды), впоследствии переехал в Бельгию. В 1920 году принял участие в Олимпийских играх в Антверпене, где завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м на спине, и вместе с братом Маурисом помог бельгийской сборной по водному поло стать обладательницей серебряной медали. В 1921 году установил новый мировой рекорд в плавании на 400 м на спине (5 минут 59,2 сек), продержавшийся до 1927 года. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже братья Блитц опять помогли бельгийской сборной завоевать серебряную медаль в водном поло; в плавании же Герард стал 4-м на дистанции 100 м на спине. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме ему не удалось добиться медалей ни в плавании, ни в водном поло, но зато в 1936 году на Олимпийских играх в Берлине Герард Блитц стал обладателем бронзовой медали в водном поло, став одним из немногих спортсменов-евреев, сумевших получить медали в гитлеровской Германии.

В 1990 году внесён в Международный зал славы плавания.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Бельгии
Ватерполисты Бельгии
Пловцы на летних Олимпийских играх 1920 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1924 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года